Ла Мора има више значења:

 Ла Мора
 Ла Мора (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мора (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мора (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мора (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мора (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мора (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мора (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мора (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мора (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мора (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мора (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мора (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Мора, Куеста де Пинитос (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мора (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мора (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мора, Сан Кајетано (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора, Ла Чумбакуа (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора, Хесус Јањез (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мора (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мора (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мора (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мора (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мора (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мора (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мора (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мора (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мора, Ла Морита (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора, Лас Крусес (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора, Ла Уерта (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мора (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Мора (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Мора (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Мора (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора, Асијенда дел Професор (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мора (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мора (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мора, Хосе Абрам Салинас В. (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мора (Чавитес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мора (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мора (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мора (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мора, Ла Меса (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мора (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мора (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мора, Гранха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мора, Ел Линдеро (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мора (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мора (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мора (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мора (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мора (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мора (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мора (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мора, Ла Гранха (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мора (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мора (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мора (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мора (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мора (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мора (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Мора (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мора (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мора (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мора (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику